HMAS Tarakan je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Tarakan (L-3017)
 HMAS Tarakan (L 129)

Tarakan